Candace Flynn es un personaje ficticio de la serie animada original de Disney Channel Phineas y Ferb. Es la hermana mayor de Phineas y  Ferb. Su voz en la versión inglés original de la serie es interpretada por la actriz Ashley Tisdale.

Personalidad 
Candace es una joven de 16 años entrometida en la vida de sus hermanos y tiende a exagerar las cosas al intentar atrapar a sus hermanos haciendo algo malo, pero en realidad simplemente desean divertirse mediante proyectos inadecuados para su edad. A pesar de esto, Candace se comporta la mayor parte del tiempo como una adolescente normal.

Cuando ella está en presencia de Jeremy, se desenfoca y acepta cualquier cosa que le pidan. Candace se asusta fácilmente cuando algo ocurre por sorpresa.

Relaciones

Relación con sus hermanos
Candace siempre intenta que su madre Linda Flynn descubra a Phineas y Ferb haciendo algún plan o algún artilugio, pero su madre nunca los descubre debido a que siempre las cosas que hacen Phineas y Ferb desaparecen de una u otra forma.

La mayoría de veces desaparecen a causa los inventos del Dr. Doofenshmirtz cuando su madre está a punto de descubrirlos y los inventos desaparecen, se demuestra también una personalidad perseverante. Aunque también se ha demostrado que si los atrapara terminaría arrepintiéndose, como se ve en los capítulos "El viaje cuántico" donde destruye el futuro al atrapar a sus hermanos, "Al fin" donde los mandan a un reclusorio juvenil de donde los termina sacando la misma Candace y en "El video-cumpleaños de Phineas" sintiéndose culpable por delatar a Phineas en su propio cumpleaños.

Al parecer no tiene tanta confianza con Ferb, ya que al que siempre llama o reprende es a Phineas y que él casi siempre es el de las ideas y proyectos, y probablemente debido a la poca comunicación que muestra Ferb

Otras relaciones
Candace en la mitad de la primera temporada comienza a sentir algo por Jeremy Johnson, un chico de la serie que trabaja en el restaurante "El Señor Slushy" (en inglés Mr. Slushy), quien después, entabla una relación con Candace. Ella siempre habla sobre Jeremy con su mejor amiga Stacy. La hermana pequeña de Jeremy, Suzy Johnson, siempre intenta que Candace no se acerque a su hermano (celos, algo extraño entre hermanos). Pero la verdad es que a Jeremy se le nota un poco que le gusta realmente Candace, y en la tercera temporada empiezan a salir.

Durante un episodio, también estuvo prácticamente "enamorada" del vecino de sus abuelos, Charles Pippins IV, debido al gran parecido que tenía con Jeremy.

En el capítulo "Tuyo el verano es" cuando Jeremy llega de Paris llama a Candace su novia y la besa al final del episodio, formalizando así la relación entre los dos.

El futuro de Candace 
Candace acepta que su hermano es necesario para la diversión. Ella también, presumiblemente, se casó con Jeremy y tenían tres hijos llamados: Amanda, Xavier y Fred. Xavier y Fred son completamente aburridos y no hacen nada, y están sentados bajo el árbol virtual en su patio para las vacaciones de verano, y Amanda no lo ve como un problema. A través de la serie, Candace a menudo observó a Phineas y Ferb que ella planea casarse con Jeremy y tener dos niños, Xavier y Amanda, pero terminó con gemelos, llamando a su otro hijo Fred. En este episodio, Amanda es interpretada por Jennifer Stone, Fred es interpretado por Moises Arias y Xavier es interpretado por Noah Munck. En este momento en el futuro, Candace tiene 35 años de edad. Usando el año 2008 como punto de referencia, Amanda podría haber nacido en 2012; Fred y Xavier en 2018, y el futuro sería en el año 2028.

Véase también 
 Personajes de Phineas y Ferb
 Phineas y Ferb

Personajes de Phineas y Ferb
Personajes de Disney
Estadounidenses ficticios
Colegiales ficticios
Antihéroes
he:קנדיס פלין